Ladro – persona che commette un furto
 Ladro – classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Ladro – avversario del supereroe Spider-Man nei fumetti Marvel Comics